Ги́лкрист () — фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Гилкрист, Александр (1828—1861) — британский искусствовед, биограф Уильяма Блейка.
 Гилкрист, Джон Бортвик (1759—1841) — шотландский хирург и индолог.
 Гилкрист, Кейр (род. 1992) — канадский актёр.
 Гилкрист, Колм (род. 1974) — ирландский игрок в снукер.
 Конни Гилкрист (графиня Оркни) (1865—1946) — британская натурщица, актриса драматического и музыкального театра, танцовщица бурлеска, муза писателя и математика Льюиса Кэрролла.
 Гилкрист, Мэри (1882—1947) — шотландская шахматистка.
 Гилкрист, Роберт Стюарт (род. 1964) — американский государственный служащий и дипломат.

Топоним 
 Гилкрист — округ в штате Флорида, США.
 Гилкрист — тауншип в округе Поп, штат Миннесота, США.

См. также 
 Гилкриз

Примечания